Den Heliga Treenigheten kan syfta på

 Treenighetsläran – ett centralt begrepp i kristen tro
 Den Heliga Treenigheten (kommunitet) – en kristen kommunitet som ansvaret för gudstjänstliv, ekumenisk vision och yttre miljö kring retreatgården Berget i Rättvik
 Den Heliga Treenigheten (målning) – en målning av 1400-talsmålaren Masaccio, som finns i Santa Maria Novella